Zupus steht für
 latinisiert Giovanni Battista Zupi, Astronom
 Zupus (Mondkrater)